Домино:

Игры 
 Домино — настольная игра.
 Домино (карточная игра).

В литературе 
 Домино (роман Сирила Корнблата) — фантастический роман Сирила Корнблата.
 Домино (роман Эрнеста Томпсона) — роман Эрнеста Томпсона.

В кино 
 Домино (фильм, 2005) — фильм режиссёра Тони Скотта.
 Домино (комикс) — герой комиксов Marvel.
 Домино (фильм, 1973) — по мотивам повести Э. Сетон-Томпсона «Домино (история одного черно-бурого лиса)».
 Домино (фильм, 1988) — итальянский фильм.

Персоналии 
 Домино Харви (1969—2005) — английская охотница за головами, актриса, певица, автор песен, диджей и фотомодель.
 Домино, Фэтс (настоящее имя Антуан Доминик Домино; 1928—2017) — американский пианист и вокалист, один из родоначальников рок-н-ролла.

Песни 
 Вальс «Домино».
 «Domino» — песня Джесси Джей.
 «Domino» — песня Genesis.
 «Domino» — песня Kiss.
«Домино»(песня Exo)

Прочее 
 Домино (костюм)
 Техника вязания прямоугольными или ромбовидными блоками.

См. также 
 Теория домино
 Принцип домино (значения)
 День домино
 Эффект домино (фильм)
 IBM Lotus Domino — программное обеспечение компании IBM.
 Domino’s Pizza — международная сеть фастфудных ресторанов, специализирующаяся на доставке пиццы.